Die Mauritanean Premier League 2021/22 ist die 43. Saison der höchsten Spielklasse Mauretaniens. Meister wurde zum fünften Mal in Folge der FC Nouadhibou.

|}

Coupe Nationale 2021/22 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesm/maur2022.html#prem

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Mauretanien